Torque (von lateinisch torquere ‚drehen‘) steht für:
 Torque, englisches Wort für Drehmoment
 Wendelring, ein offener Halsreif, siehe Torques
 Originaltitel von Hart am Limit, US-amerikanischer Actionfilm (2004)
 Spielercharakter des Action-Computerspiels The Suffering
 Torque Game Engine, eine Spiel-Engine
 Club Atlético Torque, uruguayischer Fußballverein
 Torque (Band), US-amerikanische Metal-Band

Siehe auch: 
 Torc
 Tork
 Torques
 Torke
 TORG